Rucphen (gemeente), een gemeente in de provincie Noord-Brabant
 Rucphen (plaats), een plaats in deze gemeente